Bolgiano ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bolgiano, auch Carl Theodor Bolgiano und Karl Bolgiano, (1816–1897), deutscher Jurist
 Ludwig Bolgiano (1866–1948), deutscher Maler und Zeichner